Phil Oreskovic (né le  à North York, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité Canado-Croate de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il signe un contrat de 3 ans avec les Maple Leafs de Toronto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Battalion de Brampton || LHO ||66 ||0 ||7 ||7 ||64 ||12 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|2004-2005 || Battalion de Brampton || LHO ||61 ||1 ||6 ||7 ||147 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2005-2006 || Battalion de Brampton || LHO ||65 ||3 ||9 ||12 ||202 ||11 ||0 ||0 ||0 ||34
|-
|rowspan=2|2006-2007 || Battalion de Brampton || LHO ||36 ||2 ||12 ||14 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Attack d'Owen Sound || LHO ||26 ||1 ||7 ||8 ||66 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 || Marlies de Toronto || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Inferno de Columbia || ECHL ||13 ||0 ||4 ||4 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Marlies de Toronto || LAH ||54 ||1 ||9 ||10 ||68 ||7 ||0 ||1 ||1 ||11
|-
|2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH ||65 ||1 ||10 ||11 ||103 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2008-2009 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||10 ||1 ||1 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||74 ||2 ||7 ||9 ||142 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bears de Hershey || LAH ||14 ||0 ||0 ||0 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||56 ||1 ||5 ||6 ||110 ||9 ||0 ||2 ||2 ||11
|-
|2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL ||68 ||1 ||13 ||14 ||121 ||6 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2013-2014 || Walleye de Toledo || ECHL ||10 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL ||24 ||0 ||3 ||3 ||27 ||2 ||0 ||0 ||0 || 4
|-
|2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL ||14 ||0 ||1 || 1||26 ||- ||- ||- ||- || -

| 10 ||1 ||1 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'Inferno de Columbia
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Beast de Brampton